A hővezetőképesség a fizika régies, elavult szakkifejezése, a témakörben lásd helyette a mai terminológia szerint címezett lapokat:
hővezetés (mint folyamat és mint jelenség)
hővezetési tényező (mint anyagi tulajdonság)